Rio Novo (rio de Goiás)
Rio Novo (rio de Minas Gerais)
Rio Novo (rio do Espírito Santo)
Rio Novo (rio de São Paulo)
Rio Novo (rio de Santa Catarina)
Rio Novo (rio do Mato Grosso do Sul)
Rio Novo (rio do Pará)
Rio Novo (Paranapanema)

Localidades 

Rio Novo - município de Minas Gerais
Rio Novo (Maceió) - bairro de Maceió
Rio Novo do Sul - município do Espírito Santo
Alto Rio Novo - município do Espírito Santo

Ver também 

Desambiguações de topônimos